Drymonia – rodzaj roślin z rodziny ostrojowatych
 Drymonia – rodzaj motyli z rodziny garbatkowatych